Rétif est un patronyme porté notamment par :

 Nicolas Edme Restif de La Bretonne (1734-1806), écrivain français ;
 Jean-Baptiste Edme Rétif (1790-1878), homme politique français ;
 Pascal Rétif, réalisateur d'émissions de télévision français ;
 Rose Rétif dite Élisabeth Rétiffe (1834-1882), militante française, communarde.